Flatgadden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flatgadden, Nagu, Åboland, 
 Flatgadden, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Gadden

Robotskapade Finlandförgreningar